Korallos-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Korallos-barlang, budapesti barlang.
 Korallos-barlang, pilisjászfalui barlang.